Николай Григорьевич Шульгино́в (род. 18 мая 1951, Саблинское, Ставропольский край, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 10 ноября 2020 года.

Председатель Правления — Генеральный директор ПАО «РусГидро» с 15 сентября 2015 по 10 ноября 2020.

Из-за вторжения России на Украину, за грубое нарушение международного мира и безопасности, под санкциями США, Канады, Великобритании и других стран.

Биография 
Родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Ставропольского края.

В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт (Ростовская область) по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов».

Два года срочной службы, с 1975 — инженер в Пятигорском отделении "Сельэнергопроект".

С 1976 по 1998 год работал в «Ставропольэнерго» (город Пятигорск), где занимал должности от инженера до начальника Центральной диспетчерской службы.

С 1998 года работал заместителем директора в филиале РАО «ЕЭС России» — Объединённом диспетчерском управлении Северного Кавказа (Пятигорск).

В 2002 году был приглашён в Москву на должность члена правления, директора по техническому аудиту ОАО «Системный оператор — Центральное диспетчерское управление ЕЭС».

В 2004 году стал заместителем председателя, а в 2009 году — первым заместителем председателя правления «Системного оператора».

15 сентября 2015 года решением Совета директоров ПАО «РусГидро» избран на пятилетний срок Председателем Правления — Генеральным директором «РусГидро», сменив на этом посту Евгения Дода. Комментируя свое назначение, Николай Шульгинов назвал своей главной задачей в «РусГидро» «наведение порядка по всем направлениям деятельности компании».

Член совета директоров ПАО «Россети» (избран 30 июня 2016).

Кандидат технических наук, является членом Попечительского совета Национального исследовательского университета «МЭИ».

9 ноября 2020 года стал кандидатом на пост министра энергетики Российской Федерации.

10 ноября 2020 года назначен министром энергетики Российской Федерации.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
 Орден Почёта.
 Более десятка профессиональных наград, в том числе звания «Заслуженный энергетик СНГ», «Почётный работник топливно-энергетического комплекса», «Ветеран энергетики» и «Почётный энергетик», знак «Заслуженный работник ЕЭС России».

Примечания

Ссылки 
 
 

Министры энергетики Российской Федерации
Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Заслуженные энергетики СНГ
Кандидаты технических наук
Правительство Мишустина
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине